İrəvanlı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 İrəvanlı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 İrəvanlı – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian